Gechter est un patronyme porté notamment par :

 Jean-François-Théodore Gechter (1795-1844), sculpteur français ;
 Linus Gechter (né en 2004), joueur de football allemand.
 Olivier Gechter (né en 1972), écrivain français.